Мармадьюк Уайвилл (; , Констебл-Бертон — , Борнмут) — английский шахматист. В 1840-е годы успешно играл с Г. Боклем в Лондоне, С. Дюбуа в Риме, Л. Кизерицким в Париже. На 1-м международном турнире в Лондоне (1851) занял 2-е место. В дальнейшем отошёл от практической игры. В 1883 году Уайвилл — член Главного комитета Лондонского международного турнира.

Спортивные результаты

Литература

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Великобритании
Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Англии